Rakovica može značiti:

 Messier 1 (maglica "Rakovica"), ostatak supernove iz 1054. godine, u zviježđu Bika
 Rakovica (Dortmund), hrvatski emigrantski list

Zemljopis 
Hrvatska:
 Rakovica, općina u Karlovačkoj županiji

BiH:
 Rakovica (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
 Rakovica (Ilidža, BiH), naselje u općini Ilidža
 Rakovica (rijeka), rijeka u BiH, desna pritoka Une

Srbija:
 Rakovica (Beograd), naselje koje je dio grada Beograda
 Rakovica (općina), beogradska općina